Angelo Emo peut faire référence à deux sous-marins de la Regia Marina :
 Angelo Emo, de la Classe Pietro Micca lancé en 1919, 3 mois après la fin de la Première Guerre mondiale
 Angelo Emo, de la classe Marcello lancé en 1938 et ayant participé à la Seconde Guerre mondiale